Hakim kan syfta på:

Hakim (titel)
Christine Hakim
Hakim Jakobsson
Hakim Transby
Hakim Ziyech